Ной Сеган (; род. 5 октября 1983, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино и телевидения. Наиболее известен по ролям в фильмах Райана Джонсона: «Кирпич» (2005), «Братья Блум» (2008), «Петля времени» (2012),  «Звёздные войны: Последние джедаи» (2017) и «Достать ножи» (2019).

Ранняя жизнь 
Родился в 1983 году в Нью-Йорке. Является внуком фотографа Артура Ротштейна, племянником музыканта Роба Стоунера и братом писателя Саши Сегана. В молодости научился играть на гитаре.

Карьера 
В 2007 исполнил роль барабанщика группы «The Germs» Дона Боллза в биографическом фильме о Дарби Крэше «То, что мы делаем — тайна». В 2010 он снялся в слэшере «Всё о зле»; по словам самого актёра, в его персонаже была «небольшая часть от Марка Дэвида Чепмена», убийцы Джона Леннона.

В 2014 сыграл одну из центральных ролей в фильме ужасов «Глаза звезды».

Фильмография

Примечания

Ссылки